Endriss oder Endriß ist der Nachname folgender Personen:

 Elisabeth Endriss (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Erika Endriss (* 1954), deutsche Ruderin
 Horst Walter Endriss (* 1938), deutscher Steuerberater
 Karl Endriss (1867–1927), deutscher Geologe
 Lisa Endriß (* 1947), deutsche bildende Künstlerin
 Rainer Endriss (1945–2005) deutscher Jurist

Siehe auch:
 Steuer-Fachschule Dr. Endriss, Spezialschule für Fort- und Weiterbildung in Köln
 Endres